Un café vienés es una bebida que consta de café y nata montada. 

Es una bebida tan antigua como el cappuccino, muy popular en los cafés de Budapest y Viena.

En muchas cafeterías de España, se sirve una variante de café vienés, que se identifica como cappuccino, que sería un café expreso con leche, y por encima se cubre con nata o crema batida, espolvoreándose con chocolate rallado y/o canela.

Bebidas similares 
La bebida de café italiana, conocido en italiano como caffè con panna o espresso con panna, es un café expreso pequeño o doble, generalmente ligero, cubierto con crema batida, y que tradicionalmente se sirve en demitasse.

Otras variantes del café vienés son: 

 Café maria theresa
 Café Vienés con chocolate
 Café Vienés con leche
 Café vienés con licor
 Café Vienés con miel

Vienés